Beat Schwerzmann (1966-), un rameur suisse ;
 Ingeburg Althoff-Schwerzmann (1967-), surnommée Inge, une rameuse allemande.